

Patronyme 

 Cameron Humphreys (né en 1998), footballeur anglais ;
 Chris Humphreys, écrivain et un acteur canadien ;
  (1898-1986), physicien américain ;
 Dean Humphreys, mixeur britannique ;
 Frederick Humphreys (1878-1954), lutteur britannique ;
 Joshua Humphreys (1751-1838), architecte de marine américain ;
 Lloyd Girton Humphreys (1913–2003), psychologue américain ;
 Mabel Gweneth Humphreys (1911-2006), mathématicienne américaine ;
 Prix Humphreys, distinction mathématique ;
 Paul Humphreys (1960-), musicien, compositeur et chanteur britannique ;
 
 Thomas Humphreys (1890-1967), athlète britannique ;
 Salusbury Pryce Humphreys (1778-1845), amiral britannique ;
  (1862-1949), physicien américain.

Toponyme 

 Comté de Humphreys, situé dans l'État du Mississippi ;
 Comté de Humphreys, situé dans l'État du Tennessee ;
 Humphreys, un village du Missouri.

Autre 
 Le Humphreys Biplane, première tentative sérieuse de construction d'un hydravion au Royaume-Uni.

Patronyme anglais